Werthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Werthmann (1963–2019), österreichische Abgeordnete zum Europäischen Parlament
 Ellen Werthmann (* 1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Franz Werthmann (1845–1920), Landwirt, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Friederich Werthmann (1927–2018), deutscher Bildhauer
 Georg Werthmann (1898–1980), katholischer Militärgeneraldekan
 Harald Werthmann (1924–1984), deutscher Politiker (LDPD)
 Lorenz Werthmann (1858–1921), deutscher, katholischer Priester und Sozialpolitiker
 Margarethe Werthmann († 1639), war der Hexerei angeklagt und starb vermutlich an den Folgen der Folter

Siehe auch:
 Wertman